Roubaix ist der Name einer Stadt in Frankreich:

 Roubaix im Département Nord

Roubaix ist der Familienname folgender Personen:
 François de Roubaix (1939–1975), französischer Filmkomponist
 Johann V. von Roubaix (1369–1449)
 Paul de Roubaix (1914–2004), belgischer Filmproduzent und Regisseur